Cuvântul rand se poate referi la:

 Rand sud-african, moneda Africii de Sud
 RAND Corporation
 Ayn Rand, scriitoare americană
 East Rand, oraș din Africa de Sud
 Vyf Rand, oraș din Namibia
 o funcție sau clasă din anumite limbaje de programare care generează un număr pseudo-aleator